Molekulska formula -{C22H29FO5}- se može odnositi na:

 Betametason
 Deksametazon
 Parametason